Laserpitium fontanesii är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Laserpitium fontanesii ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
fontanesii